Paul Collins (atleet), Canadees atleet
 Paul Collins (organist), Belgisch componist en organist
 Paul Collins (muzikant), Amerikaans muzikant
 Paul Collins (acteur), Amerikaans acteur